David Goffin era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Kei Nishikori con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Marin Čilić (primo turno)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Kei Nishikori (finale)
 Diego Schwartzman (primo turno)

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Chung Hyeon (primo turno)
  Richard Gasquet (semifinale)

Qualificati 

  Daniil Medvedev (campione)
  Martin Kližan (secondo turno)

  Denis Kudla (primo turno)
  Yosuke Watanuki (secondo turno)

Wildcard 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

  Yūichi Sugita  (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2018